Pawlak (forma żeńska: Pawlak/Pawlakowa/Pawlakówna, liczba mnoga: Pawlakowie, Pawlaki) – nazwisko polskie. Według bazy PESEL 17.01.2015 r. nosiło je 28 957 Polek i 29 063 Polaków.

Ludzie o nazwisku Pawlak 
 Andrzej Pawlak (ujednoznacznienie)
 Beata Pawlak (1957-2002) – dziennikarka
 Grzegorz Pawlak (ujednoznacznienie)
 Iwona Katarzyna Pawlak (ur. 1963) – polska aktorka
 Kazimierz Pawlak – postać fikcyjna, bohater polskich komedii filmowych „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”,
 Krzysztof Pawlak (ur. 1958) – piłkarz i trener
 Leon Pawlak (1905-1972) – polski bibliotekarz
 Marcin Pawlak (ujednoznacznienie) 
 Marek Pawlak (ujednoznacznienie)
 Mariola Pawlak (ur. 1961) – polska koszykarka
 Mariusz Pawlak (ur. 1972) – piłkarz
 Marzena Pawlak (ur. 1971) – lekkoatletka
 Mieczysław Pawlak (ur. 1941) – poseł
 Mikołaj Pawlak (ur. 1980) – adwokat, od 2018 Rzecznik Praw Dziecka
 Mirosław Pawlak (ur. 1942) – poseł
 Paulina Pawlak (ur. 1984) – koszykarka
 Paweł Pawlak (ujednoznacznienie) 
 Rafał Pawlak (ur. 1970) – piłkarz
 Romuald Pawlak (ur. 1967) – polski pisarz, autor fantastyki
 Sebastian Pawlak (ur. 1975) – polski aktor
 Stanisław Pawlak (ujednoznacznienie)
 Waldemar Pawlak (ur. 1959) – polski polityk, dwukrotny premier, członek i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
 Władysław Pawlak (ujednoznacznienie) 
 Zdzisław Ignacy Pawlak (1926-2006) – informatyk
 Zdzisław Pawlak (ur. 1942) – duchowny, filozof
 Zofia Pawlak (ur. 1938) – instruktorka tańca

Przypisy 

Polskie nazwiska